Gustav Philipsen (1853-1925), homme politique danois
 Jasper Philipsen (1998-), cycliste belge
 Johan Philipsen (1911-1992), homme politique danois
 Preben Philipsen (1910-2005), producteur danois de cinéma
 Sally Philipsen (1879-1936), peintre danois
 Theodor Philipsen (1840-1920), peintre danois
 Victor Philippe Philipsen (1841-1907), peintre et dessinateur français
 Alfred Wilhelm Philippe Philipsen (1868-?), peintre français, fils de Victor Philippe

Autres 
 La Biographie de Luka Philipsen, album de musique du label EMI